Ao Vivo e em Cores em São Paulo é o segundo álbum ao vivo da dupla sertaneja Victor & Leo, lançado em 2009 em CD, DVD e blu-ray, trazendo 17 canções, sendo 10 regravações e 7 inéditas. Entre as inéditas, duas são regravações: "Cavalo Enxuto", cantada por artistas como Tião Carreiro & Pardinho e Chitãozinho & Xororó, e "Anunciação", de Alceu Valença. O álbum conta também com as participações de Alcione na faixa "Deus e Eu No Sertão" e de Renato Teixeira em "Vida Boa", música na qual foi parodiada por Andrei Fernandes e vencedora do show de calouros da UFMG, pela turma de Eng. Agrícola e Ambiental. Foi gravado nos dias 23 e 24 de setembro daquele ano no Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.

Lista de faixas

Créditos do Álbum
Músicos:
Percussão: Alexandre de Jesus 
Baixo: Ivan Corrêa
Bateria: Leo Pires
Acordeom: Luciano Passos
Teclados: Marquinhos Abjaud
Violão: Rogério Delayon

Produção e Direção:
Produção Musical e Arranjos: Victor & Leo
Direção e Co-Produção Musical: Ivan Corrêa
Direção de Vídeo: Joana Mazzucchelli
Direção de Áudio: Santiago Ferraz 
Direção Artística: Sérgio Bittencourt
Direção Geral do Evento: Alexandre Mello e Luiz Antônio (Vida Boa)

Álbuns de Victor & Leo
Álbuns de música sertaneja
Álbuns ao vivo de 2009
Álbuns lançados pela Sony Music Brasil
Álbuns em língua portuguesa